Са́ра Билл Пэ́риш () — английская актриса.

Биография 
Сара Пэриш родилась 7 июня 1968 года в Йовиле, Сомерсет, Великобритания. Актёрскому мастерству обучалась в Academy of Live and Recorded Arts, Лондон. Сестра известного британского музыканта Джона Пэриша.

Первый раз появилась на телевидении в рекламе известной марки пива, затем начала сниматься в сериалах.

В 2003 году была номинирована на премию «National Television Awards» в категории «Самая популярная актриса» за роль в сериале «Cutting It».

Личная жизнь 
С 2007 года замужем за актёром Джеймсом Мюрреем. У Сары есть дочь Нелл. Первая дочь, Элла-Джейн, умерла в восьмимесячном возрасте от порока сердца. На данный момент Сара с мужем проживает в Хэмпшире.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании